San Cipriano peut désigner:
 San Cipriano (Karrantza), localité de la commune de Biscaye dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne
 San Cipriano d'Aversa, commune italienne de la province de Caserte dans la région Campanie en Italie
 San Cipriano Picentino, commune italienne de la province de Salerne dans la région Campanie en Italie
 San Cipriano Po, commune italienne de la province de Pavie dans la région Lombardie en Italie
 Église San Cipriano, église catholique de Venise, en Italie
 San Cipriano, une station de la ligne 9 du métro de Madrid en Espagne.